Normal (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Normal (2003), een Amerikaans tv-drama
Normal (2007), een Canadese dramafilm, geregisseerd en geproduceerd door Carl Bessai
Normal (2011), een Tsjechische film
Normal!, een Algerijns drama

Zie ook
Normaal (doorverwijspagina)